

Топоніми 
 Ідзумі (Каґосіма)
Ідзумі (Осака)
 Провінція Ідзумі
Район Ідзумі
Район Ідзумі (Йокогама)
 Район Ідзумі (Сендай)

Персоналії 
 Ідзумі — японське прізвищ ще.
 Ідзумі Сікібу — японська поетеса.